A 2007-es Ázsia-kupa döntője 2007. július 29-én Jakartában a Gelora Bung Karno Stadiumban, helyi idő 19:35-től került megrendezésre. A mérkőzés győztese nyerte a 14. Ázsia-kupát.

A mérkőzés két résztvevője Irak és Szaúd-Arábia volt. Irak nyert 1–0-ra és ezzel negyedik alkalommal nyerte meg az Ázsia-kupát.

Út a döntőig

A mérkőzés

Jegyzetek

Források 

 A 2007-es Ázsia-kupa hivatalos oldala

Döntő